Esistono varie cappelle della famiglia Strozzi:

A Firenze:
Cappella Strozzi alla testa del transetto in Santa Maria Novella, affrescata da Nardo di Cione e Giovanni del Biondo (XIV secolo)
Cappella Strozzi di Santa Trinita, di Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti fatta edificare da Palla Strozzi tra il 1419 e il 1423.
Cappella di Filippo Strozzi in Santa Maria Novella, affrescata da Filippino Lippi (terminata nel 1502).
Cappella dell'Annunciazione in Santa Maria Novella, affrescata dall'Orcagna (1340-1347).